Miejscowości w Anglii:
 Crosby – miejscowość w hrabstwie Kumbria
 Crosby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Crosby – miasto w hrabstwie Merseyside
Miejscowości na Wyspie Man:
 Crosby – osada w części Glenfaba
Miejscowości w USA:
 Crosby – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Crosby – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Wilkinson
 Crosby – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Crosby – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
Gminy w USA:
 Crosby (ang. Crosby Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Crosby (ang. Crosby Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Crosby (ang. Crosby Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Crosby (ang. Crosby County) – w stanie Teksas